

Anno 
 395 o 395 a.C.

Codici 
 395 (astronomia)  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tokyo-Asahikawa, nella prefettura di Hokkaidō, in Giappone

Matematica 
 395 – numero